

494001–494100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 494001 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 494002 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 494003 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 494004 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 494005 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 494006 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 494007 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 494008 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 494009 || || 27 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 494010 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 494011 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 494012 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 494013 || || 9 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 494014 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 494015 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 494016 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 494017 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 494018 || || 13 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 494019 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 494020 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 494021 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 494022 || || 1 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 494023 || || 27 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 494024 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 494025 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 494026 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 494027 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 494028 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 494029 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 494030 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 494031 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 494032 || || 30 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 494033 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 494034 || || 27 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 494035 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 494036 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 494037 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 494038 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 494039 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 494040 || || 15 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 494041 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 494042 || || 28 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 494043 || || 27 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 494044 || || 18 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 494045 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 494046 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 494047 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 494048 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 494049 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 494050 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 494051 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 494052 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 494053 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 494054 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 494055 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 494056 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 494057 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 494058 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 494059 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 494060 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 494061 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 494062 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 494063 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 494064 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 494065 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 494066 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 494067 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 494068 || || 22 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 494069 || || 16 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 494070 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 494071 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 494072 || || 2 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 494073 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 494074 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 494075 || || 3 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 494076 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 494077 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 494078 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 494079 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 494080 || || 11 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 494081 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 494082 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 494083 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 494084 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 494085 || || 7 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 494086 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 494087 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 494088 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 494089 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 494090 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 494091 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 494092 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 494093 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 494094 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 494095 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 494096 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 494097 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 494098 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 494099 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 494100 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

494101–494200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 494101 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 494102 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 494103 || || 21 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 494104 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 494105 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 494106 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 494107 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 494108 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 494109 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 494110 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 494111 || || 19 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 494112 || || 23 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 494113 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 494114 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 494115 || || 22 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 494116 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 494117 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 494118 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 494119 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 494120 || || 10 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 494121 || || 23 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 494122 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 494123 || || 17 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 494124 || || 16 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 494125 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 494126 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 494127 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 494128 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 494129 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 494130 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 494131 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 494132 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 494133 || || 17 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 494134 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 494135 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 494136 || || 19 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 494137 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 494138 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 494139 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 494140 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 494141 || || 25 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 494142 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 494143 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 494144 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 494145 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 494146 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 494147 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 494148 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 494149 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 494150 || || 2 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 494151 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 494152 || || 28 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 494153 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 494154 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 494155 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 494156 || || 25 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 494157 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#C7FF8F
| 494158 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 494159 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 494160 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 494161 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 494162 || || 6 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 494163 || || 21 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 494164 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 494165 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 494166 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 494167 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 494168 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 494169 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 494170 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 494171 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 494172 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 494173 || || 29 de gener de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 494174 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 494175 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 494176 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 494177 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 494178 || || 5 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 494179 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 494180 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 494181 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 494182 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 494183 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 494184 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 494185 || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 494186 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 494187 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 494188 || || 17 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 494189 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 494190 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 494191 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 494192 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 494193 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 494194 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 494195 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 494196 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 494197 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 494198 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 494199 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 494200 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

494201–494300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 494201 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 494202 || || 26 de febrer de 2001 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 494203 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 494204 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 494205 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 494206 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 494207 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 494208 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 494209 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 494210 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 494211 || || 12 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 494212 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 494213 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 494214 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 494215 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 494216 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 494217 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 494218 || || 18 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#C7FF8F
| 494219 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 494220 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 494221 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 494222 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 494223 || || 14 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 494224 || || 16 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 494225 || || 22 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 494226 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 494227 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 494228 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 494229 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 494230 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#FA8072
| 494231 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 494232 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 494233 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 494234 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 494235 || || 25 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 494236 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 494237 || || 14 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 494238 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 494239 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 494240 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 494241 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 494242 || || 10 de gener de 2008 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 494243 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 494244 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 494245 || || 30 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 494246 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 494247 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 494248 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 494249 || || 25 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 494250 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 494251 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 494252 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 494253 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 494254 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 494255 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 494256 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 494257 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 494258 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 494259 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 494260 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 494261 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 494262 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 494263 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 494264 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 494265 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 494266 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 494267 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 494268 || || 4 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 494269 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 494270 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 494271 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 494272 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 494273 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 494274 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 494275 || || 7 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 494276 || || 26 de març de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 494277 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 494278 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 494279 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 494280 || || 6 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 494281 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 494282 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 494283 || || 28 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 494284 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 494285 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 494286 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 494287 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 494288 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 494289 || || 10 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 494290 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 494291 || || 10 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 494292 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 494293 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 494294 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 494295 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 494296 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 494297 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 494298 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 494299 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 494300 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

494301–494400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 494301 || || 15 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 494302 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 494303 || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 494304 || || 6 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 494305 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 494306 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 494307 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 494308 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 494309 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 494310 || || 8 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 494311 || || 31 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 494312 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 494313 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 494314 || || 15 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 494315 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 494316 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 494317 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 494318 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 494319 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 494320 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 494321 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 494322 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 494323 || || 11 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 494324 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 494325 || || 27 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 494326 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 494327 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 494328 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 494329 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 494330 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 494331 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 494332 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 494333 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 494334 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 494335 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 494336 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 494337 || || 25 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 494338 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 494339 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 494340 || || 24 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 494341 || || 27 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 494342 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 494343 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 494344 || || 2 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 494345 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 494346 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 494347 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 494348 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 494349 || || 5 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 494350 || || 28 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 494351 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 494352 || || 14 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 494353 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 494354 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 494355 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 494356 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 494357 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 494358 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 494359 || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 494360 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 494361 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 494362 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 494363 || || 4 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 494364 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 494365 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 494366 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 494367 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 494368 || || 12 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 494369 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 494370 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 494371 || || 1 de gener de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 494372 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 494373 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 494374 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 494375 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 494376 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 494377 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 494378 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 494379 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 494380 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 494381 || || 12 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 494382 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 494383 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 494384 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 494385 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 494386 || || 13 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 494387 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 494388 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 494389 || || 16 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 494390 || || 30 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 494391 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 494392 || || 12 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 494393 || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 494394 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 494395 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 494396 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 494397 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 494398 || || 12 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 494399 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 494400 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

494401–494500 

|-bgcolor=#fefefe
| 494401 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 494402 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 494403 || || 26 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 494404 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 494405 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 494406 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 494407 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 494408 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 494409 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 494410 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 494411 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 494412 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 494413 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 494414 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 494415 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 494416 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 494417 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 494418 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 494419 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 494420 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 494421 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 494422 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 494423 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 494424 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 494425 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 494426 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 494427 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 494428 || || 7 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 494429 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 494430 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 494431 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 494432 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 494433 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 494434 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 494435 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 494436 || || 29 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 494437 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 494438 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 494439 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 494440 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 494441 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 494442 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 494443 || || 15 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 494444 || || 7 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 494445 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 494446 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 494447 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 494448 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 494449 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 494450 || || 6 de setembre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 494451 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 494452 || || 19 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 494453 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 494454 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 494455 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 494456 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 494457 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 494458 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 494459 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 494460 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 494461 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 494462 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 494463 || || 15 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 494464 || || 6 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 494465 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 494466 || || 29 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 494467 || || 3 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 494468 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 494469 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 494470 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 494471 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 494472 || || 3 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 494473 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 494474 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 494475 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 494476 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 494477 || || 5 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 494478 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 494479 || || 12 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 494480 || || 4 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 494481 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 494482 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 494483 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 494484 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 494485 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 494486 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 494487 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 494488 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 494489 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 494490 || || 22 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 494491 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 494492 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 494493 || || 3 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 494494 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 494495 || || 8 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 494496 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 494497 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 494498 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 494499 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 494500 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

494501–494600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 494501 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 494502 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 494503 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 494504 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 494505 || || 5 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 494506 || || 23 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 494507 || || 4 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 494508 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 494509 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 494510 || || 26 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 494511 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 494512 || || 29 de desembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 494513 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 494514 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 494515 || || 7 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 494516 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 494517 || || 9 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 494518 || || 28 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 494519 || || 4 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 494520 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 494521 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 494522 || || 16 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 494523 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 494524 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 494525 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 494526 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 494527 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 494528 || || 7 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 494529 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 494530 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 494531 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 494532 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 494533 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 494534 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 494535 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 494536 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 494537 || || 2 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 494538 || || 15 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 494539 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 494540 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 494541 || || 12 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 494542 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 494543 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 494544 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#FA8072
| 494545 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 494546 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 494547 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 494548 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 494549 || || 14 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 494550 || || 14 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 494551 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 494552 || || 28 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 494553 || || 25 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 494554 || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 494555 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 494556 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 494557 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 494558 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 494559 || || 15 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 494560 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 494561 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 494562 || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 494563 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 494564 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 494565 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 494566 || || 26 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 494567 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 494568 || || 6 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 494569 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 494570 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 494571 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 494572 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 494573 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 494574 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 494575 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 494576 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 494577 || || 3 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 494578 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 494579 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 494580 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 494581 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 494582 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 494583 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 494584 || || 27 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 494585 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 494586 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 494587 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 494588 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 494589 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 494590 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 494591 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 494592 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 494593 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 494594 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 494595 || || 28 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 494596 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 494597 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 494598 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 494599 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 494600 || || 26 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

494601–494700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 494601 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 494602 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 494603 || || 13 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 494604 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 494605 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 494606 || || 31 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 494607 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 494608 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 494609 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 494610 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 494611 || || 31 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 494612 || || 10 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 494613 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 494614 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 494615 || || 19 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 494616 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 494617 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 494618 || || 1 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 494619 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 494620 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 494621 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 494622 || || 30 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 494623 || || 7 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 494624 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 494625 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 494626 || || 25 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 494627 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 494628 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 494629 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 494630 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 494631 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 494632 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 494633 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 494634 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 494635 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 494636 || || 5 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 494637 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 494638 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 494639 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 494640 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 494641 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 494642 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 494643 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 494644 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 494645 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 494646 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 494647 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 494648 || || 5 de març de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 494649 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 494650 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 494651 || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 494652 || || 11 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 494653 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 494654 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#C2FFFF
| 494655 || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 494656 || || 1 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 494657 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#FFC2E0
| 494658 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 494659 || || 21 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#FA8072
| 494660 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#FA8072
| 494661 || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 494662 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 494663 || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 494664 || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 494665 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 494666 || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#B88A00
| 494667 || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 494668 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 494669 || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#FA8072
| 494670 || || 18 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 494671 || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 494672 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 494673 || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 494674 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 494675 || || 6 de novembre de 2002 || Needville || Needville Obs. ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 494676 || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#FA8072
| 494677 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 494678 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 494679 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 494680 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 494681 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 494682 || || 19 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 494683 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 494684 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 494685 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 494686 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 494687 || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 494688 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#FFC2E0
| 494689 || || 9 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=690 bgcolor=#FFC2E0
| 494690 || || 11 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 494691 || || 28 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 494692 || || 8 d'agost de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 494693 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 494694 || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 494695 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#FFC2E0
| 494696 || || 13 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=697 bgcolor=#FFC2E0
| 494697 || || 24 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 494698 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 494699 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 494700 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

494701–494800 

|-bgcolor=#fefefe
| 494701 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 494702 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#FA8072
| 494703 || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 494704 || || 21 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 494705 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#FFC2E0
| 494706 || || 3 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 494707 || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 494708 || || 8 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 494709 || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#FFC2E0
| 494710 || || 30 de juny de 2005 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 494711 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 494712 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#FFC2E0
| 494713 || || 29 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 494714 || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 494715 || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 494716 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 494717 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 494718 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 494719 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 494720 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 494721 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 494722 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 494723 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 494724 || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 494725 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#FA8072
| 494726 || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 494727 || || 7 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 494728 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 494729 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 494730 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 494731 || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 494732 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 494733 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 494734 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 494735 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 494736 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 494737 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 494738 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 494739 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 494740 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 494741 || || 26 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 494742 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 494743 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 494744 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 494745 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 494746 || || 30 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 494747 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 494748 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 494749 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 494750 || || 1 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 494751 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 494752 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 494753 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 494754 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 494755 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 494756 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 494757 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 494758 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 494759 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 494760 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 494761 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 494762 || || 25 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 494763 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 494764 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 494765 || || 2 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 494766 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 494767 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 494768 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 494769 || || 27 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 494770 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 494771 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 494772 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 494773 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 494774 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 494775 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 494776 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 494777 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 494778 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 494779 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 494780 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 494781 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 494782 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 494783 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 494784 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 494785 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 494786 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 494787 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 494788 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 494789 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 494790 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 494791 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 494792 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 494793 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 494794 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 494795 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 494796 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 494797 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 494798 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 494799 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 494800 || || 23 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

494801–494900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 494801 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 494802 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 494803 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 494804 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 494805 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 494806 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 494807 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 494808 || || 12 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 494809 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 494810 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 494811 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 494812 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 494813 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 494814 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 494815 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 494816 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 494817 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 494818 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 494819 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 494820 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 494821 || || 21 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 494822 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 494823 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 494824 || || 15 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 494825 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 494826 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 494827 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 494828 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 494829 || || 10 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 494830 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 494831 || || 18 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 494832 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 494833 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 494834 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 494835 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#FA8072
| 494836 || || 18 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 494837 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#FA8072
| 494838 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 494839 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 494840 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 494841 || || 14 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 494842 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 494843 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 494844 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 494845 || || 30 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 494846 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 494847 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 494848 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 494849 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 494850 || || 6 de febrer de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 494851 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 494852 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 494853 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 494854 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 494855 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 494856 || || 14 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 494857 || || 29 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 494858 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 494859 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 494860 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 494861 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 494862 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 494863 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 494864 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 494865 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 494866 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 494867 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 494868 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 494869 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 494870 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 494871 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 494872 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 494873 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 494874 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 494875 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 494876 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 494877 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 494878 || || 29 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 494879 || || 26 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#FFC2E0
| 494880 || || 23 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 494881 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 494882 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 494883 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 494884 || || 26 d'agost de 2008 || Črni Vrh || J. Zakrajšek ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 494885 || || 9 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 494886 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 494887 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#FA8072
| 494888 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 494889 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 494890 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 494891 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 494892 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 494893 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 494894 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 494895 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 494896 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 494897 || || 25 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 494898 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 494899 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 494900 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

494901–495000 

|-bgcolor=#FA8072
| 494901 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 494902 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 494903 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#FA8072
| 494904 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 494905 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 494906 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 494907 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 494908 || || 5 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 494909 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 494910 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 494911 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 494912 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 494913 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 494914 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 494915 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 494916 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 494917 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 494918 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 494919 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 494920 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 494921 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 494922 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 494923 || || 2 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 494924 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 494925 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 494926 || || 23 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 494927 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 494928 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 494929 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 494930 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 494931 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 494932 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#FA8072
| 494933 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 494934 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 494935 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 494936 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 494937 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 494938 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 494939 || || 28 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 494940 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 494941 || || 14 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 494942 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 494943 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 494944 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 494945 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 494946 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 494947 || || 3 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 494948 || || 28 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 494949 || || 28 de juliol de 2009 || Tiki || N. Teamo ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 494950 || || 30 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 494951 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 494952 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 494953 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 494954 || || 17 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 494955 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 494956 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 494957 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 494958 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 494959 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 494960 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#C2FFFF
| 494961 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 494962 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 494963 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 494964 || || 13 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 494965 || || 15 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 494966 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 494967 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 494968 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 494969 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 494970 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 494971 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 494972 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 494973 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 494974 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#FFC2E0
| 494975 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 494976 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 494977 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 494978 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 494979 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 494980 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 494981 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 494982 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 494983 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 494984 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 494985 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 494986 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 494987 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 494988 || || 5 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 494989 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 494990 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 494991 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 494992 || || 31 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 494993 || || 14 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 494994 || || 17 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 494995 || || 7 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 494996 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#FA8072
| 494997 || || 27 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 494998 || || 5 de maig de 2010 || Tzec Maun || E. Schwab ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#FFC2E0
| 494999 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || ATEPHA ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 495000 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (490001)-(495000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)